Americijum jodid se može odnositi na:

 Americijum(II) jodid
 Americijum(III) jodid